26-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении проходил в бельгийском городе Гент с 25 по 27 февраля 2000 года. Бельгии впервые было доверено провести континентальное первенство в закрытом помещении. Спортсмены из 44 стран разыграли 28 комплектов наград (по 14 среди мужчин и женщин). Первое место в общекомандном зачёте заняла сборная России, спортсмены которой завоевали 13 медалей — 5 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовых.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории, принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты чемпионатов Европы по лёгкой атлетике

лёгкая атлетика в помещении
Спорт в Бельгии в 2000 году
Февраль 2000 года
Чемпионаты Европы в Бельгии
2000
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Бельгии
Международные спортивные соревнования в Генте